Plein gaz peut référer à :

Plein Gaz (2002), version française du film Thunderpants ;
Plein gaz (2008), version québécoise du film Sex drive.
 Plein Gaz, album de B.D. de la série Tif et Tondu.
 Plein Gaz, nouvelle de Joe Hill et Stephen King (2009).